Le Sorcier peut désigner :
 Le Sorcier, opéra-comique de Poinsinet (1764)
 Le Sorcier, film de Georges Méliès (1903)
 Le Sorcier, film de Louis Feuillade (1910)
 Le Sorcier, film de Maurice Challiot (1917)
 Le Sorcier, film avec Othmane Ariouat (1969)
 Le Sorcier, suite du téléroman québécois Au nom du père et du fils (1995)
 le Sorcier, personnage créé par Marvel Comics